

Localidades

Miraflores (Chaco)

Miraflores (Boyacá)
Miraflores (Guaviare)

Miraflores (distrito de Arequipa)
Miraflores (distrito de Huamalíes)
Miraflores (distrito de Lima)
Miraflores (distrito de Yauyos)
San Juan de Miraflores (distrito)

Miraflores (Oeiras)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos